Příjmení Čerenkov () má více nositelů:

 Fjodor Čerenkov (1959–2014), ruský fotbalista a trenér
 Pavel Alexejevič Čerenkov (1904–1990), ruský fyzik

Ruská příjmení